Дженифер:

 Дженифер — англоязычное женское имя.
 Дженифер — четвёртая серия первого сезона телесериала Мастера ужасов.
 Дженифер, Дэниэл — американский политик периода основания государственности.
  (1791—1855) — американский юрист и государственный деятель.